Slovo technolog může mít více významů:
 
 technolog – profese zabývající se určitou technologií, výrobním postupem, jeho správou apod.
 loutkář (výtvarník), taktéž loutkář technolog – profese zabývající se výrobou loutek v loutkovém divadle
 (přeneseně) obecně citově chladný až vypočítavý člověk, např. ve spojení technolog moci

Externí odkazy